Paul Peeters (jezuïet) (1870 – 1950), Vlaams jezuïet
Paul Peeters (politicus) (1935 - 2015), Vlaams politicus